IG (tout en majuscules)  ou Ig est un code, un sigle, une abréviation, un nom propre ou un symbole qui peut se référer à :

IG 
 Indication géographique, une certification de l'origine géographique d'un produit.
 Indice glycémique, un critère de classement des aliments contenant des glucides.
 Inscriptiones Graecae, un catalogue d'épigraphie antique grecque.
 Le code AITA de la compagnie aérienne Meridiana.
 In Game, une expression utilisée par les joueurs en ligne.
 IG Group, une société financière britannique.
 Instagram, réseau social

Ig 
 Ig (Slovénie), une municipalité de Slovénie.
 Superfamille des immunoglobulines (biochimie, immunologie, hématologie).

Voir aussi 
 Prix Ig Nobel

Code